

Geografia

Austria 
 Zissersdorf – frazione di Drosendorf-Zissersdorf, città nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Zissersdorf – ex comune ora frazione di Hausleiten, comune nel distretto di Korneuburg (Bassa Austria)